Les Sauropterygia (« lézard à nageoires »), ou sauroptérygiens, forment un super-ordre éteint de sauropsides marins divers qui s'est développé à partir d'ancêtres terrestres peu de temps après l'extinction du Permien et a prospéré pendant le Trias avant que tous, à l'exception des plésiosaures, ne se soient éteints à la fin de cette période. Les plésiosaures continueraient à se diversifier jusqu'à la fin du Mésozoïque. Les sauroptérygiens se caractérisent par une adaptation radicale de leur ceinture pectorale, adaptée pour supporter de puissants coups de nageoires. Certains sauroptérygiens plus tardifs, tels que les célèbres pliosaures, ont développé un mécanisme similaire dans leur bassin.

Les sauroptérygiens ondulaient leur pédoncule caudal dans le plan sagittal, comme les cétacés et les siréniens modernes.

Origine et évolution 
Les premiers sauroptérygiens sont apparus juste après la fin de l'extinction Permien-Trias, il y a environ 245 millions d'années : le premier sauroptérygien défini avec une donnée stratigraphique exacte se situe dans la division spathienne de l'ère Olenekien en Chine méridionale. Les premiers représentants étaient de petite taille(environ 60 cm), des animaux semi-aquatiques ressemblant à des lézards avec de longs membres (pachypleurosaures), mais ils ont rapidement grandi pour atteindre plusieurs mètres de long et se sont répandus dans les eaux peu profondes (nothosaures). L'extinction du Trias-Jurassique les a tous décimé à exception des plésiosaures. Pendant le Jurassique, ceux-ci se sont rapidement diversifiés en plusieurs groupes distincts possédant leurs propres caractéristique différentes. À l'origine, on pensait que les plésiosaures et les pliosaures étaient deux superfamilles distinctes qui suivaient des chemins évolutifs distincts. Il semble maintenant qu'il s'agissait simplement de morphotypes dans la mesure où les deux types ont évolué un certain nombre de fois, certains pliosaures évoluant à partir d'ancêtres plésiosaures, et vice versa.

Classification 
La classification des sauroptérygiens a été difficile. Les exigences d'un environnement aquatique ont fait évoluer les mêmes caractéristiques plusieurs fois chez les reptiles, un exemple d'évolution convergente. Les sauroptérygiens sont des diapsides, et depuis la fin des années 1990, les scientifiques ont suggéré qu'ils pourraient être étroitement liés aux tortues. Les placodontes au corps volumineux et mangeurs de mollusques peuvent également être des sauroptérygiens, ou intermédiaires entre les eosauroptérygiens classiques et les tortues. Plusieurs analyses des relations sauroptérygiennes depuis le début des années 2010 ont suggéré qu'elles sont plus étroitement liées aux archosaures (oiseaux et crocodiliens) qu'aux lépidosaures (lézards et serpents).

Le cladogramme présenté ci-après est le résultat d'une analyse des relations sauroptérygiennes (en utilisant uniquement des preuves fossiles) menée par Neenan et ses collègues, en 2013.

Taille et écologie 
Chaque morphotype remplissait un rôle écologique spécifique. Les grands pliosaures, tels que Rhomaleosaurus, Liopleurodon et Pliosaurus du Jurassique, et Kronosaurus et Brachauchenius du Crétacé, étaient les superprédateurs des mers mésozoïques, mesurant environ 7 à 12 mètres de long, et remplissaient un rôle écologique similaire à celui des épaulards aujourd'hui. Les plésiosaures à long cou, quant à eux, comprenaient à la fois ceux à cou mi-long, tels que les Plesiosauridae et Cryptoclididae de 3 à 5 mètres de long, et les Elasmosauridae du Jurassique et du Crétacé, qui ont progressivement évolué avec des cous plus longs et plus flexibles, de sorte qu'au Crétacé moyen et supérieur, l'animal entier mesurait plus de 13 mètres de long (par exemple, Elasmosaurus) - bien que, comme la majeure partie était le cou, la taille réelle du corps était beaucoup plus petite que celle des plus grands pliosaures. Ces formes à long cou se nourrissaient sans aucun doute de poissons, qu'elles attrapaient probablement dans leurs mâchoires garnies de dents avec des fentes rapides du cou et de la tête.

Voir aussi

Articles connexes 
 Atopodentatus

Annexes

Notes et références

Références taxinomiques 
 

Super-ordre de tétrapodes (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1861